Йосиф Филипов е български резбар, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Йосиф Филипов е роден в дебърското село Осой, Западна Македония в 1848 година в семейството на майстора резбар Филип Аврамов. След оттеглянето на Васил Аврамов и Филип Аврамов, ръководството на филиповската тайфа е поето от Йосиф и брат му Иван Филипов. Под ръководството на Йосиф тайфата изрязва иконостаса в „Свети Димитър“ в Стара Загора срещу 200 златни лева. По-късно правят иконостасите в „Свети Йоан Богослов“ в Карнобат за 15 0000 лева, „Успение Богородично“ в Казанлък, в „Света Параскева“ в Черганово, в „Свети Димитър“ в Мъглиж и в „Свети Димитър“ в Горно Ботьово. В 1890 година с брат си изработват разпятие за иконостаса на църквата „Въведение Богородично“ в Стара Загора за 1635 гроша, а на следната 1891 година за 1360 гроша правят и двете странични иконостасчета, на които са поставени иконите на Въведение Богородично и Свети Мина.

Умира на 23 април 1913 година.

Родословие

Бележки 

Български дърворезбари
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Осой
Филипови